Il doppio  del Copa Sevilla 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Daniel Muñoz de la Nava e Santiago Ventura erano i detentori del titolo, ma Ventura quest'anno non ha partecipato.

Muñoz-de la Nava ha giocato in coppia con Rubén Ramírez Hidalgo e ha battuto in finale Gerard Granollers e Adrián Menéndez Maceiras 6–4, 6–7(4–7), [13–11].

Teste di serie

  Daniel Muñoz de la Nava /  Rubén Ramírez Hidalgo (campioni)
  Gerard Granollers /  Adrián Menéndez Maceiras (finale)

  Daniel Gimeno Traver /  Iván Navarro (semifinali)
  Jorge Aguilar /  Nima Roshan (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Copa Sevilla 2011